Sezon 1991 był 2. edycją Veikkausliigi – najwyższej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej w Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
23 gole – Kimmo Tarkkio (FC Haka)

Bibliografia 
 RSSSF

1991 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii